Равно-Село () — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново. Население составляет 47 человек (2022).

Политическая ситуация 
Равно-Село подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Антоново — Танер Мехмед Али Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Тырговиштской области